Franciaország
Sarthe, megye
Sarthe, a Maine mellékfolyója